

Bibliografia generale
 Stanley E. Porter, Andrew K. Gabriel (eds.) Johannine Writings and Apocalyptic. An Annotated Bibliography, Leiden, Brill, 2013.

Studi su Giovanni e letture interpretative dei suoi scritti
 Friedrich Engels, "Tre scritti sulle origini del cristianesimo"  (1882-1883-1895)
 Stemberger Gunter, "La simbolica del bene e del male in San Giovanni" (1972)
 Silvano Panunzio, "Cristianesimo giovanneo"  (1989)

Sulle origini del pensiero giovanneo
 Oscar Cullmann, Origine e ambiente dell'evangelo secondo Giovanni (1975)

L'interpretazione di Rudolf Bultmann
 Filippo Costa, "Teologia ed esistenza. Bultmann interprete di Paolo e Giovanni"

Il Vangelo di Giovanni
 Sant'Agostino d'Ippona, Commento al vangelo di San Giovanni
 Raymond E. Brown, Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, Assisi 1979
 Raymod E. Brown, Lettere di Giovanni, Assisi 1986.
 Rudolf Bultmann, "Commento al vangelo di Giovanni"
 Rudolf Bultmann, Le lettere di Giovanni, Brescia 1977.
 Xavier Léon-Dufour, Lettura dell'Evangelo secondo Giovanni, I-IV, Cinisello Balsamo  1989-1998
 Meister Eckhart, Commento al vangelo di Giovanni
 Rinaldo Fabris, Giovanni. Traduzione e commento, Roma 1992
 Giuseppe Ferraro, Lo Spirito Santo nel quarto vangelo, Roma, ed. Borla.
 Iohannes Scotus Eriugena, Omelia sul prologo di Giovanni
 Ernst Käsemann, "L'enigma del quarto vangelo - Giovanni: una comunità in conflitto con il cattolicesimo nascente?", 1971
 Carlo Maria Martini, Il Vangelo secondo Giovanni nell'esperienza degli esercizi spirituali, Roma, ed. Edizioni Borla.
 Origene, Commentario al Vangelo di Giovanni
 Rudolf Schnackenburg, Il Vangelo di Giovanni, I-IV, Brescia 1973-1987
 Yves Simoens, Secondo Giovanni. Una traduzione e un'interpretazione, Bologna 2000
 Rudolf Steiner, Il vangelo di Giovanni, 1908
 San Tommaso d'Aquino, Commento al vangelo di San Giovanni
 Thusing, W. Le tre lettere di Giovanni, Roma 1972.
 Giorgio Zevini, Vangelo secondo Giovanni, I-II, Roma 1994
 Università degli Studi di Genova "Lingua e stile nel Vangelo di Giovanni" (1989)

Lettere Giovanni
Brown, R. E. Lettere di Giovanni, Assisi 1986.
Bultmann, R. Le lettere di Giovanni, Brescia 1977.
Giurisato, G. Struttura e teologia della Prima Lettera di Giovanni, Roma 1998.
 Jean Laplace, Discernimento per un tempo di crisi: la prima lettera di Giovanni, Roma, Borla 1982.
Maggioni, B. La prima lettera di Giovanni, Assisi 1989.
Thusing, W. Le tre lettere di Giovanni, Roma 1972.

Apocalisse di Giovanni

Bibliografia
 D. Barsotti, L'Apocalisse, Brescia 1967
 Gioacchino da Fiore, Commentario all'Apocalisse
 A. Läpple, L'Apocalisse, un libro vivo per il cristiano, Cinisello Balsamo 1980.
 David Herbert Lawrence, L'Apocalisse, 1929
 B. Maggioni, L'Apocalisse. Per una lettura profetica del tempo presente, Assisi 1981
 Isaac Newton, Trattato sull'Apocalisse, (1642-1727), Testo inglese a fronte, Torno, Bollati Boringhieri 2011
 P. Prigent, Il messaggio dell'Apocalisse, Roma 1982
 Gianfranco Ravasi,Apocalisse, edizioni Piemme, Casale Monferrato 1999
 Rudolf Steiner, L'Apocalisse di Giovanni, 1908
 Francesco Cannistraci, L'apocalisse dell'apostolo Giovanni e la sua via, 1969
 Ito Ruscigni, Regola della guerra e Apocalisse, 1982

Filmografia
 "San Giovanni - L'apocalisse"  Regia di Raffaele Mertes (Rai RadioTelevisione italiana - 2002)
 "I cieli e la terra finiranno" Regia di Robert Amram Rolf Forsberg
 "La settima profezia" Regia di Carl Schultz

Voci correlate 
San Giovanni apostolo ed evangelista
Anticristo
Escatologia
Millenarismo

Giovanni apostolo ed evangelista